

Значения 
 Nomad — японская аниме-студия.
 Nomad (SsangYong Nomad) — вариант автомобиля SsangYong Actyon, производимый в Казахстане.
 NOMAD — один из основных научных инструментов орбитального модуля TGO проекта ExoMars.

В музыке 
 Nomad — музыкальный коллектив из Великобритании.
 The Nomads — шведская панк-группа.

В индустрии компьютерных игр 
 SEGA Nomad — игровая приставка.

См. также 
 Кочевник (англ. nomad)

Примечания